Belinda Bussotti alias BELI est une artiste italienne née à Monaco, qui pratique essentiellement la peinture, la photo d’art et la sculpture.

Biographie 
Après une formation scientifique (diplôme de docteur ingénieur en électronique de l’Université de Gênes en 1985), suivie d’un 3° cycle en gestion d’entreprise (Institut d’Administration des Entreprises - IAE de Nice), elle se forme entre 1991 et 1995  à la Corcoran Art School" de Washington DC (USA) et  à la "Glassel Art School" de Houston, Texas (USA).

En 2009 elle intègre l'Ecole Supérieure d’Arts Plastiques de Monaco (section photographie).

Galerie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Matéo Mornar

Liens externes 
 

Peintre français du XXIe siècle
Peintre française
Sculptrice française